Млыниска — название населённых пунктов на Украине:

 Млыниска — село в Жидачовском районе Львовской области.
 Млыниска — село в Теребовлянском районе Тернопольской области.